New York ima lahko naslednje pomene:

 New York (zvezna država), zvezna država Združenih držav Amerike
 New York, velemesto v zvezni državi New York
 USS New York, ime več ladij ameriške mornarice
 »New York, New York«, skladba Lize Minelli
 New York, New York, film v režiji Martina Scorseseja
 New York, Ukrajina, naselje v Ukrajini